Kiezen (gebit);
Kiezen (bij verkiezingen);
De delfstof kies, zoals ijzerkies, speerkies en koperkies.